Bioconiosporium är ett släkte av svampar. Bioconiosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bioconiosporium